

Wydarzenia 

 W Japonii rozpoczął panowanie cesarz Kaika